Górlovka () o Hórlivka () es una ciudad de Ucrania situada en la óblast de Donetsk. Es un centro minero y químico. Desde abril de 2014, está ciudad esta controlada por la autoproclamada República Popular de Donetsk.

La ciudad actualmente se encuentra ocupada por las fuerzas rusas desde 2014 durante la Guerra ruso-ucraniana.

Demografía 
La evolución de la población entre 1923 y 2013 fue la siguiente:

Según el censo 2001 el 85,1 % de la población habla ruso y el 13.91 % ucraniano.

Historia 
A comienzos del siglo XIX se descubrieron los yacimientos de carbón y aparecieron pequeñas minas. El asentamiento fue fundado por Piotr Górlov en 1867, cuando apenas consistía en una serie de campamentos mineros. Durante la Revolución rusa de 1905 fue el escenario de un levantamiento armado. En la década de 1930 se expandió considerablemente y llegó a ser un importante centro de operaciones mineras de la República Socialista Soviética de Ucrania. Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad fue ocupada por los nazis entre el 21 de octubre de 1941 y el 5 de septiembre de 1943; las minas fueron inundadas por los soviéticos. Al retirarse, los alemanes incendiaron los edificios. Después de la liberación de Górlivka en 1943 las minas fueron restauradas. En los últimos años, después de la independencia de Ucrania en 1991, muchas minas cerraron y la población de la ciudad se redujo en más del diez por ciento durante la década de 1990.

El 13 de abril de 2014, manifestantes y activistas armados se apoderaron de una serie de edificios administrativos y anunciaron que Górlivka se unía a la República Popular de Donetsk. Debido a las operaciones del ejército de Ucrania con los prorrusos, se ha denunciado que un ataque a la ciudad podría afectar a una fábrica química, provocando una catástrofe ecológica.

Fue escenario después de la Segunda Guerra Mundial de un campo de concentración donde fueron trasladados húngaros de etnia alemana tras la pérdida de la guerra por el Ejército alemán. Allí realizaron trabajos forzados, se trataba de hombres y mujeres de ente 16 y 47 años, para pagar los crímenes realizados por sus «hermanos» alemanes, aunque no  participasen en la guerra.

Personas notables

Referencias

Enlaces externos 
 Portal de Hórlivka
 Горловские Ведомости (Gazeta de Hórlivka)
  Vídeo de Hórlivka

Localidades del óblast de Donetsk